Belletti – cognome italiano
 Antenore Belletti (1905-1985) – artigiano italiano
 Armando Belletti (1914 – ...) – calciatore italiano
 Giovanni Battista Belletti (1813-1890) – baritono italiano
 Giulio Belletti (1957) – pallavolista italiano
 Juliano Belletti (1976) – ex calciatore brasiliano
 Manuel Belletti (1985) – ciclista su strada italiano
 Nicola Belletti (1782-1864) – vescovo cattolico italiano
 Paolo Belletti (... – ...) – ottico italiano
 Pietro Belletti (1884-1950) –  generale italiano
 Stelio Belletti (1932) – artigiano e imprenditore italiano